Heracleum minimum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Heracleum minimum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
minimum